Der Begriff Škoda 1101 bezeichnet zwei Fahrzeugmodelle des tschechoslowakischen Automobilherstellers Škoda.

 1940–1952 wurde der Škoda 1101 „Tudor“, eine 2- oder 4-türige Limousine, hergestellt.
 1957 kam der Rennwagen Škoda 1101 OHC heraus.